Le Paravent de laque (The Lacquer Screen) est un roman de Robert van Gulik, publié à Kuala Lumpur en 1962, et ayant pour principal protagoniste le juge Ti. 

Selon l'ordre chronologique des aventures, il s'agit de la cinquième enquête du magistrat et du sixième roman dans l'ordre de publication. L'intrigue se déroule dans la ville fictive de Peng-lai, district de Wei-ping, en 664.

Résumé 

De retour d'une réunion à la préfecture, le juge Ti se voit autoriser par le préfet, son supérieur direct, de prendre une semaine de congé dans le district de son collègue, le magistrat Teng. Celui-ci est un poète réputé, de même que sa femme, avec qui il forme un couple quasi-légendaire d'amoureux réunis par leur amour des vers. Sa présence n'étant connue que de son collègue, le juge Ti se prépare à passer un agréable séjour incognito dans ce district touristique.

Mais bientôt, il est accosté par un mystérieux individu aux propos inquiétants, alors que le magistrat Teng lui demande son aide pour résoudre un meurtre sordide ayant eu lieu dans sa propre maison. Encore une fois, le juge devra faire preuve de doigté et de perspicacité. Outre une plongée dans l'univers de la pègre, de multiples énigmes entrelacées et, pour couronner le tout, une mystérieuse malédiction, le magistrat Ti aura besoin de tous ses talents de détective pour résoudre cette affaire.

Personnages 

Membres du Tribunal
Ti Jen-tsie, magistrat du district de Peng-lai, de passage à Wei-ping.
Tsiao Taï, lieutenant du juge.

Personnalités importantes du district
Affaire du paravent de laque:
Teng Kan, magistrat du district de Wei-ping.
Madame Teng, née Wou, épouse du magistrat.
Pan You-té, conseiller auprès du tribunal.

Affaire du négociant trompé:
Ko tse-yuan, riche négociant en soieries.
Madame Ko, née Sié, épouse du négociant.
Pien Hong, un devin.

Affaire du maître-chanteur:
Leng Tsien, banquier peu scrupuleux.
Leng Té, frère cadet du précédent et peintre de talent.
Koueng-Chan, un habile cambrioleur.

Autres personnages
Liou Wou dit "le caporal" chef de la pègre de Wei-ping.
Pao Liang dit "l'étudiant, un voyou.
Mademoiselle Œillet-rose, prostituée de bas étage.

Commentaires 

Contrairement à son habitude, Robert van Gulik n'utilise pas ici d'introduction qui annonce de manière voilée la trame du roman. Il entre directement dans le vif du sujet.

Adaptation 
 1969 : The Curse of the Lacker Screen, épisode 6 de la saison 1 de série télévisée britannique Judge Dee réalisé par Richard Doubleday, adaptation du roman Le Paravant de laque, avec Michael Goodliffe dans le rôle du juge Ti.

Notes et références

Articles connexes 

Robert van Gulik
Juge Ti
Di Renjie
Dynastie Tang
Fonctionnaire impérial chinois

Roman policier néerlandais
Roman de Robert van Gulik
Roman paru en 1962
Juge Ti
Roman adapté à la télévision
1962 en littérature policière
Paravent